Elisabeth Theresia Maria Helena (Anderlecht, 25 oktober 2001), hertogin van Brabant, prinses en kroonprinses van België, is het eerstgeboren kind van koning Filip van België en koningin Mathilde. Elisabeth heeft twee jongere broers, prins Gabriël en prins Emmanuel, en een jongere zus, prinses Eléonore. Sinds 21 juli 2013 is zij eerste in lijn voor de opvolging op de troon van België.

Geboorte 
Prinses Elisabeth werd geboren op 25 oktober 2001 om 21:58 uur in het Erasmusziekenhuis te Anderlecht door middel van een keizersnede. Bij de geboorte woog ze 2930 gram en was ze 49,50 centimeter groot. Toen haar vader Filip het nieuws kwam meedelen aan de pers sprak hij de woorden: "Het is een echt vrouwtje".

Op 9 december 2001 werd ze gedoopt in de kapel van het Koninklijk kasteel van Ciergnon in de Belgische Ardennen door kardinaal Godfried Danneels, primaat van België en aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Als peter heeft zij haar neef, prins Amedeo, zoon van prinses Astrid en als meter haar tante, gravin Hélène d'Udekem d'Acoz.

Naamgeving 
Elisabeth ontleent haar voornamen aan de volgende personen:

 Elisabeth verwijst naar haar betovergrootmoeder langs vaderszijde, koningin Elisabeth, echtgenote van koning Albert I van België.
 Theresia verwijst mogelijk naar haar betovergrootmoeder langs moederszijde, de Poolse gravin Teresa Sobanska, of naar een rooms-katholiek heilige.
 Maria verwijst naar de Heilige Maagd Maria, een gewoonte aan het Belgische hof.
 Helena verwijst naar haar tante en meter Hélène d'Udekem d'Acoz, de zus van haar moeder.

Afkomst 
Elisabeth stamt af van vele adellijke en koninklijke geslachten. Zelf is ze agnatisch lid van het Huis van België, een benaming voor de zijtak van het Huis Saksen-Coburg en Gotha dat de koninklijke familie van België werd in 1831. Langs grootmoederskant, vaderszijde stamt ze ook af van diverse adellijke Italiaanse families, de Markies de Lafayette, Maria Mancini, Jacques Coghen en Jean, 5e hertog van Noailles, Alexander I van Bournonville, graaf Lamoraal van Egmont daarnaast is ze bloedverwante van de koninklijke huizen van Bourbon, Orléans, Denemarken, Zweden, Nederland, Luxemburg en Beieren. Haar moeder werd bij de troonsbestijging van haar vader de eerste koningin der Belgen die in België was geboren. Ze is lid van de familie d'Udekem.

Jeugd

Troonopvolger 
Door de afschaffing van de Salische Wet in de Belgische Grondwet in 1991 werd prinses Elisabeth reeds vanaf haar geboorte opgenomen in de lijn van de Belgische troonopvolging. Als eerste kind van koning Filip is ze eerste in lijn voor de troonopvolging. Zij zou dus later haar vader kunnen opvolgen als eerste soevereine koningin der Belgen.

De oudste zoon van de hertog van Brabant kreeg traditioneel de titel Graaf van Henegouwen (Frans: Comte de Hainaut). Er werd daarom kort na haar geboorte een koninklijk besluit verwacht dat prinses Elisabeth deze titel zou toekennen. Er werd inderdaad een koninklijk besluit uitgevaardigd kort na haar geboorte, maar de titel werd, samen met enkele andere dynastieke titels, niet vermeld.

Opvoeding 
Elisabeth was een leerlinge aan het Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel, waarin zij door haar oudere neven en nichten, de kinderen van prinses Astrid, werd voorafgegaan. Voor het eerst zal een toekomstige monarch van kinds af aan onderwijs volgen in het Nederlands. Hiervoor gebeurde dit in het Frans. Sinds september 2007 volgt Elisabeth ook danslessen in het Nederlands aan de Gemeentelijke Muziekacademie te Asse. In 2018 ging ze voor de laatste twee jaar middelbaar studeren aan het Atlantic College in Wales. Na het behalen van het internationaal baccalaureaat daar, schreef ze zich in voor de Koninklijke Militaire School, wederom als Nederlandstalige studente. De bedoeling is om dit na één jaar af te breken.

Elisabeth trad driemaal op als bruidsmeisje: bij het huwelijk van haar tante, Elisabeth d'Udekem d'Acoz met Alfonso Pallavicini in 2006, bij het huwelijk van haar tante en peetmoeder, Hélène d'Udekem d'Acoz met Nicolas Janssen in 2011 en bij haar neef en peetvader, Amedeo van België met Elisabetta Rosboch von Wolkenstein in 2014.

Publieke activiteiten 
Op 21 juli 2006 vergezelde de prinses haar ouders tijdens het Te Deum in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. De kleine prinses huldigde zelf het Kinder-doe-centrum te Technopolis officieel in, op 13 juni 2007, samen met haar ouders.
Op 18 oktober 2014 las ze een zelfgeschreven toespraak, in de drie landstalen, voor op een plechtigheid ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Naamgeving 

 Bij haar geboorte componeerde Alain Crépin in opdracht van Minister van Landsverdediging André Flahaut, Muziek voor een prinselijke geboorte.
 Op 15 februari 2009 wenste Elisabeth met een videoboodschap de bemanning van de naar haar genoemde Zuidpoolbasis veel succes.
 Op 7 september 2011 opende de prinses het naar haar genoemde Prinses Elisabethziekenhuis, het nieuwe kinderziekenhuis op de campus van het Universitair Ziekenhuis Gent. Het was meteen het eerste officiële publieke optreden - met speech - van de prinses.
 Op 25 oktober 2019 besliste de federale regering een windmolenpark in de Noordzee naar haar te vernoemen, ter ere van haar achttiende verjaardag.
 In 2019 kreeg een nieuw ontdekte kiezelalgensoort de wetenschappelijke naam Microcostatus elisabethianus, die vernoemd werd naar de Prinses Elisabethbasis op An­tarc­ti­ca, maar waarmee ook verwezen wordt naar de kroonprinses.

Onderscheidingen 
 Grootlint in de Leopoldsorde (25 oktober 2019)

Genealogie 

In de lijn van voorouders van Elisabeth zijn veel titels en adellijke geslachten terug te vinden; naast de lijn van Belgische vorsten, ook die van de Zweedse en Deense. Langs grootmoederszijde vindt men Italiaanse en langs de andere zijde Belgische en Poolse adel terug.

Zie ook 
 Belgische vorstenhuis

Prins van België
Huis Saksen-Coburg en Gotha (België)
Hertog van Brabant (België)